Nordegren är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 19 personer.

Personer med efternamnet Nordegren
 Elin Nordegren (född 1980), fotomodell och barnflicka
 Sven-Åke Nordegren (1924–1986), civilingenjör
 Thomas Nordegren (född 1953), journalist och programledare i radio

Källor

Se även
 Nordegren & Epstein i P1, talkshow i Sveriges Radio.

Svenska efternamn